Bobby Smith (1933–2010) angol válogatott labdarúgó
 Bobby Smith (1944) angol labdarúgó, edző
 Bobby Smith (1958) Stanley-kupa-győztes és világbajnoki bronzérmes kanadai jégkorongozó